Varunella är ett släkte av mossdjur. Varunella ingår i klassen Phylactolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Varunella